Ярослав Иванович Микитин (род. 1943) — председатель правления акционерного общества «Каховский завод электросварочного оборудования», Херсонская область, Герой Украины (2004).

Биография 
Родился 22 октября 1943 года в с. Дорогичевка Залещицкого района Тернопольской области.

В 1963 году поступил во Львовский политехнический институт, в 1966 году перевёлся в Кишиневский политехнический институт, который закончил в 1968 году по специальности «инженер-механик».

 C 1968 года работал инженером-технологом на Харьковском электромеханическом заводе, затем — главным инженером Каховского треста колхозов Херсонской области.
 На «Каховском заводе электросварочного оборудования» работает с 1973 года:
 1973−1978 — начальник конструкторского бюро,
 1978−1984 — главный конструктор,
 1984−1990 — главный инженер,
 с 1990 — генеральный директор.

Награды и звания 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 1 апреля 2004 — за выдающийся личный вклад в укрепление промышленного потенциала Украины, производство конкурентоспособной на мировом рынке электросварочной техники, многолетний добросовестный труд);
 Лауреат премии Совета Министров СССР в области науки и техники (1987);
 Академик  академии  инженерных  наук  Украины (1991);
 Заслуженный машиностроитель Украины (1995);
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (1999);
 Почётная грамота Верховной Рады Украины (2003).

См. также 
 Микитин Ярослав Іванович

Примечания

Ссылки 
 Микитин Ярослав Іванович - БІОГРАФІЯ 

Выпускники Технического университета Молдовы
Машиностроители